Zeeheldenbuurt (Alphen aan den Rijn), een buurt in Alphen aan den Rijn
 Zeeheldenbuurt (Amsterdam), een buurt in Amsterdam
 Zeeheldenwijk (Baarn), een woonwijk van Baarn
 Zeeheldenbuurt (Ede), een buurt in Ede
 Zeeheldenbuurt (Groningen), een buurt in Groningen
 Zeeheldenbuurt (Haarlem), een buurt in Haarlem
 Zeeheldenbuurt (Leeuwarden), een buurt in Leeuwarden
 Zeeheldenbuurt (Leiden), een buurt in Leiden
 Zeeheldenwijk (Oud-Beijerland), een buurt in Oud-Beijerland
 Zeeheldenbuurt (Tilburg), een buurt in Tilburg
 Zeeheldenbuurt (Utrecht), een buurt in Utrecht
 Zeeheldenbuurt (Voorthuizen), een buurt in Voorthuizen
 Zeeheldenkwartier (Den Haag), een wijk in Den Haag
 Zeeheldenwijk (Leidschendam), een buurt in het centrum van Leidschendam-Voorburg
 Zeeheldenbuurt (Zoetermeer), een buurt in de wijk Dorp van Zoetermeer